Желнино — название населённых пунктов в России:

 Желнино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Желнино — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Желнино — посёлок в городском округе город Дзержинск Нижегородской области.
 Желнино — деревня в Большесосновском районе Пермского края.
 Желнино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Желнино — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Желнино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Желнино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.